Камзик:

 Камзик — телевизионная башня в Братиславе на холме Камзик, горной цепи Малые Карпаты
 Камзик — холм к северу от Братиславы, Словакия, высота 439 метров над уровнем моря.